Кеґейлі — міське селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан
 Кеґейлі — канал в Узбекистані, що з'єднує канал Кизкеткен з каналами Кенес і Кунякеґейлі